L'équipe cycliste Sapura (officiellement Team Sapura Cycling) est une équipe cycliste malaisienne créée en 2017 et participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Asia Tour.

Histoire 
L'équipe est créée en 2017.

Principales victoires

Championnats internationaux 
 Championnats d'Océanie sur route : 2
 Course en ligne : 2019 (Benjamin Dyball)
 Contre-la-montre : 2019 (Benjamin Dyball)

Courses par étapes 
Tour de Selangor : 2017 (Muhamad Zawawi Azman) et 2019 (Marcus Culey)
Tour de Singkarak : 2018 et 2019 (Jesse Ewart)
Tour de Langkawi : 2019 (Benjamin Dyball), 2020 (Danilo Celano)
Tour de Iskandar Johor : 2019 (Mario Vogt)

Championnats nationaux 
  Championnats de Malaisie sur route : 5
 Course en ligne : 2020 (Akmal Hakim Zakaria) et 2021 (Mohamad Saari Amri Abd Rasim)
 Contre-la-montre : 2019 (Muhsin Al Redha Misbah), 2020 et 2021 (Nur Aiman Rosli)
  Championnats de Moldavie sur route : 5
 Course en ligne : 2019 et 2020 (Cristian Raileanu)
 Contre-la-montre : 2019, 2020 et 2021 (Cristian Raileanu)
  Championnats de Roumanie sur route : 1
 Contre-la-montre : 2020 (Serghei Tvetcov)
   Championnats de Turquie sur route : 1
 Contre-la-montre : 2021 (Ahmet Örken)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Team Sapura Cycling en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

|-
|15/04/2017 ||  du Tour de Lombok ||  || 2.2 ||  Jahir Pérez
|-
|19/09/2017 ||  du Tour de Molvccas ||  || 2.2 ||  Akmal Zakaria
|-
|06/10/2017 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 2.2 ||  Jahir Pérez
|-
|17/10/2017 ||  du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Muhammad Zawawi Azman
|-
|19/10/2017 ||  du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Aiman Cahyadi
|-
|21/10/2017 || Classement général du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Muhammad Zawawi Azman
|}

Effectif

Victoires

|-
|25/01/2018 ||  du Tour d'Indonésie ||  || 2.1 ||  Dylan Page
|-
|22/03/2018 || Prologue du Tour de Cartier ||  || 2.2 ||  Mario Vogt
|-
|14/04/2018 ||  du Tour de Lombok ||  || 2.2 ||  Muhammad Zawawi Azman
|-
|20/09/2018 ||  du Tour de Siak ||  || 2.2 ||  Izzat Hilmi Abdul Halil
|-
|21/09/2018 ||  du Tour de Siak ||  || 2.2 ||  Akmal Zakaria
|-
|28/09/2018 ||  du Tour de l'Ijen ||  || 2.2 ||  Jesse Ewart
|-
|06/11/2018 ||  du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Jesse Ewart
|-
|11/11/2018 || Classement général du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Jesse Ewart
|}

Effectif

Victoires

|-
|15/03/2019 || Championnat d'Océanie du contre-la-montre ||  || CC ||  Benjamin Dyball
|-
|17/03/2019 || Championnat d'Océanie sur route ||  || CC ||  Benjamin Dyball
|-
|22/03/2019 || Prologue du Tour de Tochigi ||  || 2.2 ||  Benjamin Dyball
|-
|06/04/2019 ||  du Tour de Langkawi ||  || 2.HC ||  Marcus Culey
|-
|09/04/2019 ||  du Tour de Langkawi ||  || 2.HC ||  Benjamin Dyball
|-
|13/04/2019 || Classement général du Tour de Langkawi ||  || 2.HC ||  Benjamin Dyball
|-
|18/04/2019 ||  du Tour de Iskandar Johor ||  || 2.2 ||  Cristian Raileanu
|-
|19/04/2019 || Classement général du Tour de Iskandar Johor ||  || 2.2 ||  Mario Vogt
|-
|29/05/2019 ||  du Tour de Taiyuan ||  || 2.2 ||  Cristian Raileanu
|-
|15/06/2019 ||  du Tour des Philippines ||  || 2.2 ||  Mario Vogt
|-
|18/06/2019 ||  du Tour des Philippines ||  || 2.2 ||  Mario Vogt
|-
|29/06/2019 || Championnat de Moldavie du contre-la-montre ||  || CN ||  Cristian Raileanu
|-
|30/06/2019 || Championnat de Moldavie sur route ||  || CN ||  Cristian Raileanu
|-
|30/06/2019 || Championnat de Malaisie du contre-la-montre ||  || CN ||  Muhsin Al Redha Misbah
|-
|20/07/2019 ||  du Tour du lac Qinghai ||  || 2.HC ||  Benjamin Dyball
|-
|21/08/2019 ||  du Tour d'Indonésie ||  || 2.1 ||  Marcus Culey
|-
|23/08/2019 ||  du Tour d'Indonésie ||  || 2.1 ||  Benjamin Dyball
|-
|19/10/2019 ||  du Tour de la Péninsule ||  || 2.2 ||  Cristian Raileanu
|-
|02/11/2019 ||  du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Jesse Ewart
|-
|03/11/2019 ||  du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Jesse Ewart
|-
|05/11/2019 ||  du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Cristian Raileanu
|-
|10/11/2019 ||  du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Jesse Ewart
|-
|10/11/2019 || Classement général du Tour de Singkarak ||  || 2.2 ||  Jesse Ewart
|-
|18/11/2019 ||  du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Marcus Culey
|-
|19/11/2019 ||  du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Marcus Culey
|-
|20/11/2019 ||  du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Marcus Culey
|-
|21/11/2019 ||  du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Marcus Culey
|-
|22/11/2019 || Classement général du Tour de Selangor ||  || 2.2 ||  Marcus Culey
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
Team Sapura Cycling sur uci.org
Team Sapura Cycling sur procyclingstats.com

Équipe cycliste en Malaisie
Équipe cycliste continentale
Equipe cycliste Sapura